Sonic Boom bezeichnet:
 Überschallknall in der englischen Sprache, siehe Überschallflug#Überschallknall
 Sonic Boom (Kiss-Album), ein Studioalbum von Kiss

In Zusammenhang mit Sonic the Hedgehog:
 Sonic Boom (Fernsehserie), eine amerikanische Fernsehserie aus den Jahren 2014 bis 2017
 Sonic Boom: Lyrics Aufstieg, ein Computerspiel aus dem Jahr 2014
 Sonic Boom: Der zerbrochene Kristall, ein Computerspiel aus dem Jahr 2014
 Sonic Boom: Feuer & Eis, ein Computerspiel aus dem Jahr 2016
 Sonic Dash 2: Sonic Boom, ein Computerspiel aus dem Jahr 2015

Siehe auch:
 Tunnelknall (tunnel boom), ein Effekt bei Hochgeschwindigkeitszügen